Riqueza puede hacer referencia a:

Economía
Riqueza o lucro, la abundancia de recursos valuables, posesiones materiales o el control de tales activos.
Efecto riqueza (o efecto de saldos reales), un término macroeconómico.

Libros e investigaciones
La riqueza de las naciones, la obra más célebre de Adam Smith, publicada en 1776.
La riqueza y la pobreza de las naciones, publicado en 1998.
La revolución de la riqueza, publicado por los analistas sociales Alvin y Heidi Toffler.
La riqueza de las redes, acerca de cómo la producción social transforma los mercados y la libertad.

Biología
Riqueza de especies, número de especies en un área.

Geografía
Riqueza (Santa Catarina), un municipio brasileño.

Festividades
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, festividad laica del 1 de octubre.

Cine 

 Riqueza, película muda estadounidense de 1921.